Die Abkürzung DDL steht für:
 Data Definition Language als Teil einer Datenbanksprache
 Daughters of Divine Love, eine katholische Ordensgemeinschaft
 Description Definition Language, einen Teil des MPEG-7-Standards, siehe MPEG-7#Hauptkomponenten
 Det Danske Luftfartselskab (DDL), ehemalige dänische Fluggesellschaft (1918–1950)
 Deutsche Demokratische Legion, eine von deutschen Emigranten in Frankreich gebildete Freischar, die 1848 im Großherzogtum Baden kämpfte
 Deutsche Depressionsliga, eine Selbsthilfeorganisation von Patienten, die an einer Depression erkrankt sind, und deren Angehörigen
 Deutsche Dermatologische Lasergesellschaft
 Device Description Language, eine Beschreibungssprache in der Automatisierungstechnik
 Diacetyldihydrolutidin
 Digital Delay Lines, ein digitales Verfahren zur nachträglichen Echoerzeugung bei Tonaufnahmen, siehe Echokammer#Heutige_Bedeutung
 Digital Direct for Linux, eine Software zur Steuerung von Modelleisenbahnen
 Diode-Diode-Logik in der Digitaltechnik, meist kurz Dioden-Logik (DL) oder Dioden-Widerstands-Logik (DRL)
 Direct Downloads, das direkte Herunterladen von Dateien
 Dolby Digital Live

DDL